Jméno a příjmení Jan Marek má více známých nositelů:

 Jan Damascén Marek (1664?–1725) – český františkán a spisovatel
 Jan Jindřich Marek, pseudonym Jan z Hvězdy (1803–1853) – český spisovatel
 Jan Marcus Marci, též Jan Marek nebo Jan Marek Marci (1595–1667) – český lékař, fyzik a matematik, osobní lékař císaře Leopolda I., profesor a rektor univerzity, členem britské Královské společnosti v Londýně, majitel Vojničova rukopisu
 
 Jan Marek (geolog) – pracovník podniku Stavební geologie Praha, v 70. letech 20. století se zasloužil o záchranu zámku Jezeří
 Jan Marek (hokejový brankář) (* 1947) – český hokejový brankář
 Jan Marek (hokejový útočník) (1979–2011) – český profesionální hokejový útočník, odchovanec Jindřichova Hradce
 
 Jan Marek (kardiolog) (* 1957) – kardiolog, profesor